Stati Uniti d'America
Hillsboro – città della Contea di Lawrence, Alabama
Hillsboro – capoluogo della Contea di Traill, Dakota del Nord
Hillsboro – capoluogo della Contea di Montgomery, Illinois
Hillsboro – città della Contea di Fountain, Indiana
Hillsboro – città della Contea di Henry, Iowa
Hillsboro – città della Contea di Marion, Kansas
Hillsboro – città della Contea di Caroline, Maryland
Hillsboro – census-designated place della contea di Scott, Mississippi
Hillsboro – capoluogo della Contea di Jefferson, Missouri
Hillsboro – census-designated place della contea di Sierra, Nuovo Messico
Hillsboro – capoluogo della Contea di Highland, Ohio
Hillsboro – capoluogo della Contea di Washington, Oregon
Hillsboro – capoluogo della Contea di Hill, Texas
Hillsboro – città della Contea di Loudoun, Virginia
Hillsboro – città della Contea di Pocahontas, Virginia Occidentale
Hillsboro – città della Contea di Vernon, Wisconsin